Маргарита Борисовна Те́рехова (род. 25 августа 1942, Туринск, Свердловская область) — советская и российская актриса, режиссёр театра и кино. Народная артистка России (1996), лауреат театральной премии им. К. Станиславского (1992). Одна из самых популярных актрис отечественного кинематографа 1970—1980 годов.

На счету актрисы множество ролей в кинофильмах, среди которых «Монолог» (1972), «Собака на сене» (1977), «Д’Артаньян и три мушкетёра» (1978), «Благочестивая Марта» (1980) и другие. Сдержанный лиризм, богатство нюансов отличают исполнение Тереховой её лучших ролей (Матери и Натальи) в кинодраме «Зеркало» (1974), считающейся одной из лучших кинокартин всех времён.

Биография 
Родилась 25 августа 1942 года в городе Туринск Свердловской области в семье актёра областного драмтеатра Бориса Ивановича Терехова. Мать, Галина Станиславовна Томашевич — актриса. Брак распался, и после войны Галина Станиславовна переехала с дочерью к сестре в Ташкент.

Маргарита окончила школу с золотой медалью. Была капитаном юношеской сборной Узбекской ССР по баскетболу. С 1959 года в течение двух лет училась на физико-математическом факультете в Ташкентском университете. Затем, оставив университет, уехала в Москву, где поступила на учёбу в школу-студию Ю. А. Завадского при театре имени Моссовета. После её окончания в 1964 году стала актрисой Театра имени Моссовета, на сцене которого проработала много лет, сыграв немало ролей, среди которых Клеопатра в спектакле «Цезарь и Клеопатра» по пьесе Дж. Б. Шоу (1964), Мари в спектакле «Глазами клоуна» по роману Г. Бёлля (1968), Соня в спектакле «Преступление и наказание» по роману Ф. М. Достоевского (1971), Елизавета в «Царской охоте» по пьесе Л. Г. Зорина (1977).

В 1965 году состоялся дебют Тереховой в кино — роль Тани в картине «Здравствуй, это я!» режиссёра Фрунзе Довлатяна. Известность актрисе принесли роли в кинодраме Павла Любимова «Бегущая по волнам» по одноимённому роману Александра Грина, Наташи Шипиловой в «Белорусском вокзале», Марии и Натальи в «Зеркале» Андрея Тарковского.

Особую популярность Маргарита Терехова приобрела в конце 1970-х годов, после выхода на экраны костюмированных музыкальных телефильмов «Собака на сене», «Д’Артаньян и три мушкетёра» и «Благочестивая Марта». В «Собаке на сене» и «Благочестивой Марте» за Терехову вокальные партии исполняли профессиональные певицы, а в картине «Д’Артаньян и три мушкетёра» она самостоятельно исполнила вокальный номер в сцене, где Миледи провоцирует Фельтона на убийство Бекингема. При этом Максим Дунаевский, написавший всю музыку к этому фильму, остался недоволен её вокалом. По его мнению, «Маргарита Терехова… это редкий случай полного отсутствия музыкальности», в результате чего музыкальный номер с её участием получился провальным.

Маргарита Терехова работала и дружила с Игорем Тальковым. С 1983 по 1987 год игралa в организованном ими театральном коллективе «Балаганчик».

В 2005 году Терехова дебютировала в качестве режиссёра и сценариста, сняв фильм «Чайка» по одноимённой пьесе А. П. Чехова, в котором сыграла роль Аркадиной.

В 2012 году на X Московском фестивале отечественного кино «Московская премьера» в Киноцентре на Красной Пресне прошли торжества в честь 70-летия Маргариты Тереховой. Президент кинофестиваля Алексей Баталов и сестра режиссёра Андрея Тарковского Марина вручили «актрисе на все времена» диплом и почётный приз за вклад в кинематограф.

Личная жизнь 
Дедушка — Ян Станислав Гелиодор Томашевич, офицер царской армии, погиб в Гражданскую войну.

Бабушка — Анна Адамовна Шанявская, служила сестрой милосердия, заболела тифом и умерла в Крыму, оставив трех дочерей: Галину, Веру и Нину, которые попали в Евпаторийский детский дом.

Отец — Борис Иванович Терехов (1913—1976), актёр, режиссёр.

Мать — Галина Станиславовна Томашевич, родилась в Польше, актриса. Закончила Симферопольское театральное училище, служила в Свердловском областном театре драмы. После развода с Борисом Тереховым растила дочь сама. Работала в библиотеке ташкентского окружного Дома офицеров. В 1966 году переехала к дочери в Москву. Ради внучки Анны (род. 1967) оставила работу.

Трижды была замужем:

 Первый брак (1964—1967) с заслуженным артистом России Вячеславом Бутенко (род. 1942).
 Второй брак (1967—1969) с болгарским актёром Саввой Хашимовым (1940—2012).
 Дочь — Анна Саввовна Терехова (род. 1967), Заслуженная артистка России
 Внук — Михаил Добрынин (род. 1987).
 Третий (гражданский) брак с режиссёром Георгием Гавриловым (1960—2020).
 Сын — Александр Терехов (род. 1981), актёр, фотограф, художник, окончил ВГИК. Биологическим отцом Александра является Сайфиддин Тураев (1945—2020), таджикский предприниматель и политик. Терехова и Тураев встретились в 1977 году во время съёмок фильма «Кто поедет в Трускавец?» в Таджикистане. В то время Тураев возглавлял трикотажную фабрику, был женат, брак с Тереховой был невозможен; сам он отцовство отрицал. В фильме «Чайка» Александр снимался под фамилией «Тураев», что зафиксировано в титрах. Впоследствии официально усыновлён отчимом — Георгием Гавриловым. Женат на певице Татьяне Найник.
В 1990 году Александр сыграл два небольших эпизода в фильме «Сломанный свет» Веры Глаголевой. Мальчик играл роль Саши, сына Катюши, которую играет Маргарита Терехова. В титрах указан как Саша Терехов. 
 Внучка — Вера Терехова (род. 24 августа 2015 года)
В 1980-е у актрисы был роман с певцом и музыкантом Игорем Тальковым во время совместной работы в театральном коллективе «Балаганчик».

Болезнь 
С середины 2000-х годов у актрисы начала прогрессировать болезнь Альцгеймера. Последние публичные интервью Терехова дала в 2009 году Дмитрию Гордону и в 2011 году программе «И снова здравствуйте». Последние годы Терехова уже не может самостоятельно передвигаться, не встаёт и не в состоянии узнавать родных, близких, в том числе детей и внуков.

Признание и награды 
 Почётное звание «Заслуженный артист РСФСР» (31 декабря 1976 года) — за заслуги в области советского киноискусства
 Гран-при Международного кинофестиваля авторских фильмов в Сан-Ремо, Италия (1991) (фильм «Только для сумасшедших»)
 Приз Международного кинофестиваля Северных стран в Руане, Франция (1992) (фильм «Только для сумасшедших»)
 Приз Международного кинофестиваля в Брюгге, Бельгия (1993) (фильм «Только для сумасшедших»)
 Приз Международного кинофестиваля в Красноярске, Россия (2015) (За озвучание роли Матери в фильме «Поездка к матери»)
 Почётное звание «Народная артистка Российской Федерации» (22 ноября 1996 года) — за большие заслуги в области искусства
 Звание «Почётный гражданин Туринского района Свердловской области» (2002)
 Почётная грамота Правительства Москвы (5 августа 2002 года) — за большие творческие достижения в развитии театрального искусства и в связи с юбилеем
 Диплом и почётный приз (за вклад в кинематограф) Десятого Московского Фестиваля отечественного кино «Московская премьера» (2012 год)
 Орден Почёта (19 января 2013 года) — за большие заслуги в развитии отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность

Творчество

Театральные работы 
Актриса
 1964 — «Цезарь и Клеопатра» (Дж. Б. Шоу) — Клеопатра
 1968 — «Глазами клоуна» (Г. Бёлль) — Мари
 1971 — «Петербургские сновидения» (Ф. М. Достоевский) — Софья Семёновна Мармеладова
 1974 — «Тощий приз» Э. Кинтеро — Асусена
 1977 — «Царская охота» (Л. Г. Зорин) — Елизавета
 1978 — «Дом на песке» — Валя
 1979 — «Тема с вариациями» (С. И. Алёшин) — Любовь Сергеевна
 «Сверчок» — Зуля
 «Дальше — тишина» — Рода
 «Поединок века» — Адель
 «Женщина в песках» (Кобо Абэ) — Женщина
 «Милый друг» (Ги де Мопассан, реж. Андрей Житинкин) — Виржини Вальтер
 1977 — «Гамлет» (У. Шекспир) — Гертруда
 1985 — «Да здравствует королева, виват» — Елизавета II
 «Когда пройдёт пять лет» (Г. Лорка) — Маска

Режиссёр
 «Когда пройдёт пять лет» (Г. Лорка)

Фильмография 
Актёрские работы

  — Здравствуй, это я! — Таня
  — Бегущая по волнам (СССР-Болгария) — Фрэзи Грант
  — И эти губы, и глаза зелёные… — Джоан
  — Белорусский вокзал — Наташа Шипилова
  — Моя жизнь — Маша Должикова
 1972 — Монолог — Тася Сретенская
 1972 — Четвёртый — женщина, которую Он любил
  — Детство. Отрочество. Юность — Наталья Николаевна
  — Сергеев ищет Сергеева — Таня, девушка Юрия
 1974 — Зеркало — Наталья, жена Алексея / Мария, мать Алексея
  — На всю оставшуюся жизнь… — Фаина, учительница
 1975 — Рикки-Тикки-Тави (СССР-Индия) — Маргарет Лоусон
 1975 — Доверие — Александра Коллонтай
  — Бриллианты для диктатуры пролетариата — Вера
 1976 — Синяя птица (СССР-США) — Молоко
 1976 — Пока стоят горы — Катя
 1976 — Дневной поезд — Вера Карцева
  — Кто поедет в Трускавец — Она (озвучила другая актриса)
 1977 — Собака на сене — графиня Диана де Бельфлёр
 1977 — Мама, я жив (СССР, ГДР) — Светлана
  — Игроки — Аделаида Ивановна
 1978 — Дети как дети — Вера
 1978 — Расписание на послезавтра — Антонина Сергеевна, учительница
 1978 — Аист — Дорина
 1978 — Д’Артаньян и три мушкетёра — Миледи Винтер
  — Мужчины и женщины — Надежда Сергеевна
  — Санта Эсперанса — Исабель
 1980 — Благочестивая Марта — донья Марта
 1980 — История кавалера де Гриё и Манон Леско — Манон Леско
  — Тайна Эдвина Друда — Елена
  — «Девочка, где ты живёшь?»
  — Давай поженимся — Елена Воронова
  — Всё могло быть иначе — Дарина Санду
 1983 — За синими ночами — Ольга
  — Русь изначальная — Феодора
  — Диссидент — редактор
  — Зелёный огонь козы — Елена, мать Никиты
 1989 — Оно — Анелька Лядоховская
 1989 — Отче наш — женщина с ребёнком
  — Сломанный свет — Катюша
 1990 — Только для сумасшедших — Рита, медсестра
  — Откровение Иоанна Первопечатника — Анастасия Садовская
  — Посредине мира — мать Арсения Тарковского / мать Андрея Тарковского / Анна Ахматова / Марина Цветаева
  — «Господи, прости нас, грешных»
  — Запретный плод / Забраненият плод (Болгария)
  — Тропа — тётя
  — Короли российского сыска — Марфа Петровна Морозова, вдова миллионера
  — Чайка — Ирина Николаевна Аркадина  — Поездка к матери — голос за кадромТелеспектакли
  — Улица Ангела — Лина
  — Семейное счастье — Маша
 1980 — История кавалера де Гриё и Манон Леско — Манон Леско
  — Мне от любви покоя не найти (режиссёр Роман Виктюк) — все женские роли
 1980 — Тайна Эдвина Друда — Елена

Режиссёр
  — Чайка

Сценарист
  — Чайка

Озвучивание
  — Вердикт — Лора Фишер

 Документальные фильмы 
 
 

 Примечания 

 Литература 
 Мария Воробьёва''. «Маргарита Терехова. Из первых уст». — М., 2012

Ссылки 
 Маргарита Терехова Театр им. Моссовета
 Маргарита Терехова и её фильм «Чайка» на сайте «Киностудии „М“-Фильм»
 Новая экранизация чеховской пьесы «Чайка»
 

Тереховы
Персоналии:Театр им. Моссовета